La Regionalliga 2020-2021 è la 62ª edizione della terza divisione del campionato austriaco di calcio, che si disputerà tra il 1º agosto 2020 e il 5 maggio 2021.

Regionalliga Est
classifica aggiornata al 8 dicembre 2020

Legenda:
      Promozione in 2. Liga

Classifica marcatori

Regionalliga Centro
classifica aggiornata al 8 dicembre 2020

Legenda:
      Promozione in 2. Liga

Classifica marcatori

Regionalliga Ovest-Tirolo
classifica aggiornata al 8 dicembre 2020

Legenda:
      Qualificazione al gruppo promozione

Regionalliga Ovest-Salisburgo
classifica aggiornata al 8 dicembre 2020

Legenda:
      Qualificazione al gruppo promozione

Regionalliga Ovest-Vorarlberg
classifica aggiornata al 8 dicembre 2020

Legenda:
      Qualificazione al gruppo promozione

2020-2021
Calcio nel 2021
Calcio nel 2020